Thames River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Thames River (vattendrag i Kanada), Ontario,

Nya Zeeland 

 Waihou River (vattendrag i Nya Zeeland, lat -37,17, long 175,53),

Storbritannien 

 Themsen, flod i England, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar